Анамария Вартоломей (, род. 9 апреля 1999 года, Бакэу) — французская фотомодель и актриса румынского происхождения.

Биография 
Анамария Вартоломей родилась в городе Бухарест, Румыния. Имеет румынские и французские корни. В данное время живёт в Париже. Анамария в 11 лет дебютировала в фильме «Моя маленькая принцесса» 2011 года с Изабель Юппер. Фильм основан на реальных событиях.

Также снималась в фильмах «Джеки в царстве женщин» (2014), «Вечность» (2016) и других.

Фильмография

Критика 
Молодая актриса Анамария Вартоломей прекрасно сыграла роль Виолетты в фильме «Моя маленькая принцесса», и надеемся, что это не последний фильм. — Focus.

Ева нашла очень много общего с Анамарией, которая превзошла вершины чувственности и драматизма. — Sabine Glaubitz, Münstersche Zeitung.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Фотомодели Франции
Лауреаты премии «Сезар»